В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Трейсі Остін 6–0, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (фінал)
  Мартіна Навратілова (переможниця)
  Пем Шрайвер (2-ге коло)
  Венді Тернбулл (півфінал)

 Міма Яушовець (2-ге коло)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Енн Сміт (чвертьфінал)
 Лесті Аллен (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

US Indoors